Harold est un prénom masculin anglais d'origine germanique.

Étymologie 
Dérivé du proto-germanique *Harjawaldaz, il se compose des éléments *harjaz « armée » et *waldaz « chef », et signifie « Chef d'armée ».

L'équivalent scandinave est Harald (Haraldur en Islande). Sa variante lombarde était Ariwald.

En France, et particulièrement en Normandie, ce prénom fut connu sous les formes Haroult ou Haroud. Il est devenu assez rare.

Le prénom Harry est un diminutif de Harold.

Prénom

Fête 
On fête les Harold le  ou .

Souverains 
 Harold « Pied-de-Lièvre » est roi d'Angleterre de 1035 à 1040.
 Harold Godwinson est roi d'Angleterre en 1066.

Personnes portant ce prénom 
 Harold Clayton Lloyd (1893 - 1971), acteur de cinéma burlesque américain.
 Harold Pinter, écrivain, dramaturge et metteur en scène anglais.
Harold Wilson (1916-1995), homme politique travailliste britannique, Premier ministre (1964-1970 ; 1974-1976)
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Harold.

Patronyme 
 John Harold (1873-1947), homme politique canadien en Ontario

Œuvres et personnages de fiction
 Harold en Italie, symphonie concertante de Hector Berlioz composé en 1834.
 Le Harold est une catégorie d'improvisation théâtrale.
 Harold, film américain réalisé par T. Sean Shannon en 2008.
 Harold et Maude, film américain de Hal Ashby sorti en 1971.
 Georges et Harold, les protagonistes du Capitaine Bobette (Capitaine Slip en France).
 Harold Allnut, personnage du comic Batman.
 Harold est le héros des films Dragons,  Dragons 2 et Dragons 3, accompagné de Krokmou, son Furie Nocturne.
 Harold et le crayon violet,  livre pour enfants de Crockett Johnson.
 Harold Finch est l'un des personnages principaux et le créateur de la machine dans la série person of Interest. Il est interprété par Michael Emerson depuis 2011.
 Harold, jeu-vidéo développé par Moon Spider Studio sorti en 2015 sur PC.
 Harold et Kumar, film de Danny Leiner sorti en 2004.

Toponyme 
 Harold, census-designated place américaine située en Floride.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de prénom